Louise Morel est un nom notamment porté par :
 Louise Morel (1898-1974), artiste peintre française ;
 Louise Morel (1995-), femme politique française.